Ел Малвасте има више значења:

 Ел Малвасте (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Малвасте (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику